Brookline kan syfta på:

Brookline, Massachusetts – en förortskommun (town) sydväst om Boston
Brookline, New Hampshire – en kommun (town) i Hillsborough County

Se även
 Brooklin, Maine